Przeobrażenie, metamorfoza – w znaczeniu ogólnym – przekształcenie, zmiana formy, postaci lub struktury.

Biologia 
 Przeobrażenie u zwierząt (owady, płazy, niektóre ryby) – zwane też metamorfozą lub metabolią – to postembrionalne przemiany organizmu kończące się na stadium postaci dorosłej.

 U roślin przez metamorfozę określa się przekształcenie narządów: łodyg, liści i korzeni, dzięki czemu mogą one pełnić specjalne funkcje, takie jak czepne, podporowe, spichrzowe itp. Narządy przeobrażone to m.in.: bulwa, wąsy roślinne, gałęziaki, itp.

Geologia 
 Przeobrażenie, metamorfoza, metamorfizm – zmiana budowy wewnętrznej i często też składu mineralnego skały, dokonująca się w stanie stałym. Przemiana ta może spowodować powstanie skały o na tyle nowych właściwościach, że zmieni się jej nazwa oraz przynależność systematyczna.

Literatura 
Metamorfozy to starożytny gatunek literacki oraz tytuły dzieł.
 Metamorfozy – utwór Owidiusza, starożytnego rzymskiego poety.
 Metamorfozy, albo Złoty osiołek (także: Przemiany) – utwór Apulejusza rzymskiego pisarza z II w.
 Metamorfoza (motyw literacki) – często występuje w mitologiach, baśniach i w innych utworach.

Muzyka 
 Metamorfozy (Metamorphoses) – tytuł płyty Jean Michel Jarre'a (wyd. 2000)

Zobacz też 
 metamorphosis (ujednoznacznienie)